Carney – wyspa w Antarktyce

Miejscowości w USA:
 Carney – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Carney – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Carney – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln

W Irlandii:
 Carney – wieś w hrabstwie Sligo